Podkraj est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Podkraj, un village situé dans la municipalité de Glamoč, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Podkraj, un village situé dans la municipalité de Travnik, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Slovénie
Podkraj, un village situé dans la commune d'Ajdovščina ;
Podkraj, un village situé dans la commune de Ravne na Koroškem ;
Podkraj, un village situé dans la commune de Žalec.

Voir aussi